peut désigner :
 Untouchable, album du rappeur Mac Mall sorti en 1996.
 Untouchable, album (sorti en 2012) et marque du rappeur Mac Tyer.
 Untouchable, album live du groupe de metal progressif Anathema sorti en 2013.

 Untouchable, un roman écrit par Mulk Raj Anand, publié en 1935.

 Untouchable, un film américain de Neil Burger prévu en 2018.

Voir aussi